Вороньківська волость — історична адміністративно-територіальна одиниця в Україні та Росії в XIX — першій чверті XX століття:

 Вороньківська волость — Лохвицького повіту Полтавської губернії;
 Вороньківська волость — Переяславського повіту  Полтавської губернії;
 Вороньківська волость — Козелецького повіту Чернігівської губернії.